Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Głoskowski – polski aktor teatralny i filmowy
 Krzysztof Głoskowski – polski urzędnik
 Maciej Głoskowski – polski matematyk, kartograf i poeta
 Stanisław Głoskowski – polski urzędnik
 Wojciech Głoskowski – polski urzędnik